Fisklöset kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fisklöset (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Fisklöset (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,

Se även
Fisklösen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn